Arites minor är en ringmaskart som beskrevs av Rakosi 1981. Arites minor ingår i släktet Arites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
minor